Frank Coombs ist der Name folgender Personen:

* Frank Coombs (Politiker) (1853–1934), US-amerikanischer Politiker
 Frank Coombs (Künstler) (1906–1941), britischer Künstler
 Frank Coombs (Fußballspieler) (1925–1998), englischer Fußballspieler